Liss oder Liß ist

der Familienname folgender Personen:
 Alina Liss (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Andrzej Liss (* 1950), polnischer Politiker
 Birgit Liss (* 1971), deutsche Physiologin und Hochschullehrerin
 David Liss (* 1966), US-amerikanischer Schriftsteller
 Dmitri Liss (* 1960), russischer Dirigent
 Eckhart Liss (* 1958), deutscher Künstler und Kulturmanager
 Eran Liss (* 1975), israelischer Schachspieler
 Friedrich Liss (1795–1878), deutscher Jurist und Bürgermeister
 Hanna Liss (* 1964), deutsche Judaistin
 Johann Liss (* um 1597–1631), deutscher Maler
 Klaus-Dieter Liß (* 1962), deutsch-australischer Physiker
 Lucas Liß (* 1992), deutscher Radsportler
 Ulrich Liß (1897–1968), deutscher Generalmajor

ein Ortsname:
 Liß (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Liß (Gemeinde Jerzens), Weiler in der Gemeinde Jerzens, Tirol
 Liss (Hampshire), England

Siehe auch:
 Liess
 LIS
 Lyss